Elkan ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Elkan (1884–1943), deutsche Schriftstellerin
 Benno Elkan (1877–1960), deutsch-jüdischer Bildhauer
 David Levy Elkan (1808–1865), deutscher Maler
 Hans David Elkan (1900–1944), österreichischer Lehrer und Philosoph
 Israel Julius Elkan (1777–1839), Hofbankier in Weimar, Sohn von Jacob Elkan
 Jacob Elkan (1742–1805), Kaufmann und Hoffaktor in Weimar
 Josef Elkan (1885–1972), deutsch-britisch-jüdischer Zahnarzt, Kieferchirurg und Sänger
 Sophie Elkan (geb. Salomon; 1853–1921), schwedische Schriftstellerin

Elkán ist der Familienname folgender Personen:
 László Elkán, Geburtsname von Lucien Hervé (1910–2007), ungarisch-französischer Fotograf

Siehe auch:
 Elkann (Begriffsklärung)